Daniel Brändle – calciatore liechtensteinese
 Matthias Brändle – ciclista su strada austriaco
 Pola Brändle – artista tedesca